Choreospora är ett släkte av svampar. Choreospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Choreospora